désigne :

 Cave City, une ville située dans l’Arkansas ;
 Cave City, une ville située dans le Kentucky.

Homonymie de localités aux États-Unis